Rio Anchicaya kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Río Anchicayá, vattendrag, Valle del Cauca, 
 Río Anchicaya, vattendrag, Valle del Cauca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar